Schlusnus ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Schlusnus (1904–1990), deutsche Sopranistin
 Heinrich Schlusnus (1888–1952), deutscher Opern- und Konzertsänger (Bariton)